Cliothosa är ett släkte av svampdjur. Cliothosa ingår i familjen borrsvampar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrsvampar
Cliothosa